Амала (гот) — основатель династии Амалов
 Амала и Камала — индийские девочки, якобы воспитанные волками